Edenílson Andrade dos Santos, mais conhecido como Edenílson (Porto Alegre, 18 de dezembro de 1989), é um futebolista brasileiro que atua como meio-campista. Atualmente, joga no Atlético Mineiro.

Carreira

Caxias 
Sua estreia como profissional aconteceu no Campeonato Gaúcho de 2009, quando entrou na segunda etapa da partida frente ao Veranópolis, no dia 22 de janeiro de 2009. No segundo semestre daquele ano, na vitória por 3 a 1 no clássico Ca-Ju válido pela Copa FGF, Edenílson marcou o seu primeiro gol.

No dia 16 de maio de 2011, Edenílson recebeu o prêmio de melhor Segundo Volante do Campeonato Gaúcho de 2011.

Corinthians 
No dia 10 de maio de 2011, Edenílson foi anunciado pelo Timão para a disputa do Campeonato Brasileiro onde se sagrou pentacampeão, sendo peça fundamental no elenco corintiano, reserva imediato do destaque do time, Paulinho. No dia 10 de outubro de 2012, Edenílson marcou seu primeiro gol pelo Corinthians, contra o Flamengo.

Chegou ao centésimo jogo pelo Timão no Campeonato Brasileiro de 2013, no dia 21 de julho de 2013, contra o Atlético Paranaense.

Udinese e Genoa
Em 20 de janeiro de 2014, o Corinthians aceitou o valor de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 11,1 milhões) oferecido pela Udinese Calcio. Edenílson, a princípio, foi emprestado ao Genoa, retornando para a Udinese em 7 de julho de 2015.

Internacional 
Em 30 de março de 2017, Edenílson é adquirido por empréstimo da Udinese ao Internacional. Logo nas primeiras partidas, teve bastante destaque o que o fez virar titular absoluto ao lado de Rodrigo Dourado.

No dia 11 de julho de 2018, Edenílson foi comprado pelo Internacional em um negócio definitivo.

Edenílson foi, por dois anos consecutivos, incluído na seleção do Campeonato Brasileiro, nas edições 2020 e 2021. Suas ótimas atuações com a equipe colorada durante essas temporadas renderam duas convocações para a seleção nacional.

O meio-campista renovou seu contrato com o Internacional em 2020, posteriormente formalizando um novo vínculo em 4 de fevereiro de 2022 válido por três temporadas.

Em 1 de outubro de 2022, Edenilson completou 300 jogos (276 como titular, 47 gols e 30 assistências) com a camisa do Internacional em jogo válido pelo Brasileirão contra o Santos.

Na temporada 2022, ele fez 53 jogos, com 10 gols e 6 assistências. Foi o artilheiro anual do Inter, que bateu vice-campeão brasileiro com Mano Menezes no comando técnico.

Edenilson deixou o Inter onde chegou em 2017, ele 306 partidas, com 48 gols marcados e 32 assistências. Foi titular em quase 92% do período.

Atlético Mineiro
Em dezembro de 2022, assinou com o Atlético Mineiro. A negociação foi fechada pelo clube mineiro por R$ 6 milhões..Edenilson fez sua estreia com a camisa do Galo em 21 de janeiro de 2023, onde o Atlético Mineiro venceu a Caldense por 2 a 1 com dois gols de Hulk, na primeira rodada do Campeonato Mineiro.

Seleção Brasileira 
No dia 26 de agosto de 2021, aos 31 anos, após boas atuações pelo clube, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira para as partidas de setembro das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2022.

Estreou na vitória por 2 a 0 contra o Peru, no dia 9 de setembro de 2021.

Estatísticas

Clubes 
Abaixo estão listados todos os jogos, gols e assistências do futebolista por clubes.

 a. Jogos da Copa do Brasil e Coppa Italia
 b. Jogos da Copa Libertadores e Recopa Sul-Americana
 c. Jogos do Campeonato Paulista, Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Torneios Amistosos

Seleção Brasileira 
Abaixo estão listados todos os jogos, gols e assistências do futebolista pela Seleção Brasileira.

Seleção Principal

Seleção Sub–15

Títulos 
Caxias
Campeonato do Interior Gaúcho: 2010

Corinthians
Campeonato Brasileiro: 2011
Copa Libertadores da América: 2012
Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2012 
Campeonato Paulista: 2013
Recopa Sul-Americana: 2013

Prêmios Individuais 
 Seleção do Campeonato Gaúcho: 2011, 2019, 2020, 2021
 Prêmio Bola de Prata Placar/ESPN: 2020, 2021
 Prêmio Craque do Brasileirão: 2020, 2021
 Troféu Mesa Redonda: 2020

Ligações externas 
Perfil de Edenilson no site oficial do Corinthians 

Naturais de Porto Alegre
Futebolistas do Rio Grande do Sul
Futebolistas da Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul
Futebolistas do Sport Club Corinthians Paulista
Futebolistas da Udinese Calcio
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Futebolistas do Sport Club Internacional
Futebolistas do Clube Atlético Mineiro
Futebolistas brasileiros expatriados
Brasileiros expatriados na Itália
Futebolistas campeões da Copa do Mundo de Clubes da FIFA
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol